Sandved ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur O. Sandved, norwegischer Professor für Englische Sprache
 David Aasen Sandved, norwegischer Kunsthistoriker
 David Sandved, norwegischer Architekt
 Kjell Bloch Sandved (1922–2015), norwegischer Fotograf

Sandved ist auch der Name folgender Ortschaften:
 Sandved (Næstved Kommune), Dänemark
 Sandved (Sandnes), Stadtteil von Sandnes in Norwegen

Sonstiges:
 Mount Sandved, Berg in der Ross Dependency, Antarktika